En biologie, la mort est l'arrêt définitif des fonctions vitales d'un système vivant ou l'état de ce système après cet évènement. La mort est le contraire de la vie ou le contraire de la naissance.

Personnification anthropomorphique 

La Mort est souvent une personnification mythologique et symbolique :
 la Mort est un des quatre cavaliers de l'Apocalypse prophétique,
 la Mort est un des quatre cavaliers de l'Apocralypse, et aussi un des personnages les plus récurrents de l'univers imaginaire du Disque-monde.
 La Faucheuse est la plus populaire en Occident.
 Mort-vie dans les jeux de rôle médiévaux fantastiques.
 La Mort, une entité cosmique conceptuelle dans l'univers Marvel de la maison d'édition Marvel Comics.

Géographie 
 Aigues-Mortes est une commune française située dans le Gard en Languedoc-Roussillon ;
 Cumières-le-Mort-Homme est une commune française, située dans la Meuse en Lorraine ;
 Lac-des-Eaux-Mortes est un territoire du comté de La Mitis au Québec ;
 Le Gat mort est un affluent de la Garonne ;
 La mer Morte est un lac d'eau salée du Moyen-Orient ;
 La Morte est une commune française située dans l'Isère en Rhône-Alpes ;
 Le parc national de la vallée de la Mort (Death Valley) est un parc national situé à l'est de la Sierra Nevada en Californie.
 La rivière de la Mort est un tributaire de la rivière Caniapiscau (bassin hydrographique de la baie d'Ungava, coulant dans le Nunavik, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.

Astronomie 
 (28117) Mort est un astéroïde.

Titres d'œuvres 

  ;
 Le Dernier Jour d'un condamné est un roman de Victor Hugo ;
 À l'ombre des tours mortes est une bande dessinée de Art Spiegelman ;
 L'Amour à mort est un film de Alain Resnais ;
 L'Armée des morts est un film de Zack Snyder ;
 Les Feuilles mortes est une chanson de Jacques Prévert et de Joseph Kosma ;
 Fort comme la mort est un téléfilm de Gérard Chouchan d'après Guy de Maupassant ;
 Harry Potter et les Reliques de la Mort est un roman de J.K. Rowling et un film de David Yates ;
 La Jeune Fille et la Mort est une œuvre de Schubert, le Quatuor , et un film de Roman Polanski ;
 Johnny et les Morts est un roman de Terry Pratchett ;
 La Mort est un épisode de South Park ;
 La Mort à Venise est une nouvelle de Thomas Mann, un film de Luchino Visconti, un opéra de Benjamin Britten et un ballet de John Neumeier ;
 La Mort aux trousses est un film d'Alfred Hitchcock ;
 La Mort dans les nuages est un roman policier d'Agatha Christie ;
 La Mort dans la peau est un roman de Robert Ludlum ;
 La Mort de la Terre est un roman de science-fiction de J.-H. Rosny aîné ;
 La Mort d'Ivan Ilitch est une nouvelle de Léon Tolstoï ;
 La Mort de Marat (ou Marat assassiné) est un tableau de Jacques-Louis David ;
 La Mort de Napoléon est un roman de Simon Leys ;
 La Mort de Sardanapale est un tableau d'Eugène Delacroix; 
 Mort d'un pourri est un film de Georges Lautner ;
 La mort est mon métier est une biographie romancée écrite par Robert Merle ;
 Le Mort qui tue est un film de Louis Feuillade ;
 Mort sur le Nil est un roman policier d'Agatha Christie ;
 La Mort suspendue est un film de Kevin Macdonald ;
 La Nuit de la mort est un film de Raphaël Delpard ;
 La Nuit des morts-vivants est un film de George A. Romero ;
 OSS 117 n'est pas mort est un film de Jean Sacha ;
 Rendez-vous avec la mort est un roman policier d'Agatha Christie ;
 Substance Mort est un roman de science-fiction de Philip K. Dick ;
 Teddy, la mort en peluche est un film de Lew Lehman ;
 Trompe-la-mort est une chanson de Georges Brassens ;
 La Vie, l'Amour, la Mort est un film de Claude Lelouch ;
 La Voix des morts est un film de Geoffrey Sax.
 Mort, chanson du rappeur belge Damso

Autres acceptions 
 Mort (tarot) est un arcane majeur au tarot divinatoire ;
 La peine de mort (ou peine capitale) est une sentence appliquée par le pouvoir judiciaire consistant à retirer légalement la vie à une personne ;
 Le couloir de la mort désigne le régime de haute sécurité d'incarcération des prisonniers ayant été condamnés à cette peine ;
 Une nature morte est une image d'objets inanimés ;
 Dans les légendes et les œuvres fantastiques, les morts-vivants sont des cadavres animés, en général par magie ;
 Le livre des morts est un recueil de formules magiques et d'incantations de l'Égypte antique ;
 Une langue est dite morte quand il n'existe plus de locuteurs natifs l'utilisant ;
 Mort Shuman (de son vrai prénom : Mortimer) est un compositeur américain né à Brooklyn en 1938 ;
 La mort-aux-rats est un poison à base d'arsenic pour les muridés et autres rongeurs ;
 Le sphinx tête de mort (Acherontia atropos) est un papillon nocturne ;
 L'expérience de mort imminente (EMI) est un ensemble de sensations décrites par certains individus qui ont pu être réanimé après un coma avancé ;
 L'écran bleu de la mort (Blue Screen of Death) se réfère au message d'erreur fatal du système d'exploitation Microsoft Windows ;
 La mémoire morte (ou ROM, Read Only Memory, Mémoire à lecture seule) est une mémoire informatique impossible à modifier ;
 La trompette de la mort est un champignon comestible des plus appréciés ;
 L'Étoile de la mort (ou Étoile noire) est une station spatiale de combat de l'Empire galactique dans l'univers de Star Wars ;
 les manuscrits de la mer Morte sont une série de parchemins retrouvés dans des jarres dans des grottes se trouvant tout autour du site de Qumrân ;
 Mort, abréviation de Mortimer, est le nom de l'assistant de la Mort (elle-même représentée par un personnage) chez Terry Pratchett. On peut supposer que la signification française du mot a été pour quelque chose dans le choix de l'auteur ;
 Dans le métier de la taille de pierre, un mort est une pierre dont le tailleur a raté l'exécution.

En anglais 
MORTS est l'acronyme de Massive Online Real Time Strategy, désignant en français, un type de « jeu online massivement multijoueur de stratégie en temps réel », dont les pionniers du genre sont les logiciels biélorusse World of Tanks, russe War Thunder et coréens Navyfield 1 et 2, opposant généralement deux équipes dont la distribution est générée aléatoirement en fonction du nombre de joueurs connectés et de leur niveau. Chaque camps comptant d'une quinzaine de joueurs à beaucoup plus.

Death (déformé en Def par certains américains) est la traduction anglaise de Mort.

Elle apparaît en musique dans :
 Death est le nom d'un groupe de death metal ;
 Death or Glory est un titre de the Clash, présent sur l'album London Calling de 1979 ;
 Dead Kennedys est le nom d'un groupe punk californien ;
 Angel of Death est un titre du groupe de metal Slayer ;
 Beyond the Realms of Death est un morceau du groupe Judas Priest ;
 Death on the Road et Dance of Death sont deux albums de Iron Maiden ;
  est un morceau de Queen, présent sur l'album A night at the Opera
Nombre de groupes/artistes (notamment de heavy metal) abordent souvent la thématique de la mort dans leurs œuvres.

Voir aussi 

 
 
 Liste de morts insolites